Stefan Ustorf (né le  à Kaufbeuren en Bavière) est un joueur allemand de hockey sur glace qui joua 54 matches dans la Ligue nationale de hockey avec les Capitals de Washington.

Carrière joueur 
Il joua aussi pour les Pirates de Portland, le Thunder de Las Vegas, les Vipers de Détroit et les Cyclones de Cincinnati. Il fut repêché par les Caps au repêchage d'entrée dans la LNH 1992 en ,  au total. Il quitta l'Amérique du Nord en 2001 pour retourner jouer dans la DEL avec l'Adler Mannheim, les Krefeld Pinguine et l'Eisbären Berlin. Il est champion national en 2005, 2006, 2008,2009 et 2011.

Il annonce son retrait de la compétition le  à la suite d'une blessure.

En , il est intronisé au Temple de la renommée du hockey allemand.

Carrière internationale 
Il est capitaine de l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Statistiques 

|1991-1992 ||ESV Kaufbeuren ||Bundesliga ||41||2||22||24||46||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1992-1993 ||ESV Kaufbeuren||Bundesliga ||37||14||18||32||32||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1993-1994 ||ESV Kaufbeuren ||Bundesliga ||38||10||20||30||21||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1994-1995 ||Pirates de Portland ||LAH ||63||21||38||59||51||7||1||6||7||7
|-
|1995-1996 ||Pirates de Portland ||LAH ||8||1||4||5||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1995-1996 ||Capitals de Washington ||LNH||48||7||10||17||14||5||0||0||0||0
|-
|1996-1997 ||Pirates de Portland ||LAH ||36||7||17||24||27||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1996-1997 ||Capitals de Washington ||LNH||6||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1997-1998 ||Berlin Capitals ||DEL ||45||17||23||40||54||   ||   ||   ||   ||   
|-
| rowspan="2"|1998-1999 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||40||11||17||28||40||   ||   ||   ||   ||   
|-
||Vipers de Détroit  ||LIH ||14||3||7||10||11||11||4||7||11||2
|-
|1999-2000 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||79||20||34||54||53||11||1||4||5||10
|-
|2000-2001 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||71||19||38||57||43||5||0||6||6||4
|-
|2001-2002 ||Adler Mannheim ||DEL ||58||15||31||46||44||12||2||2||4||10
|-
|2002-2003 ||Adler Mannheim ||DEL ||40||13||14||27||70||4||1||1||2||2
|-
|2003-2004 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||21||1||9||10||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 ||Eisbären Berlin ||DEL ||51||16||20||36||63||12||2||10||12||0
|-
|2005-2006 ||Eisbären Berlin ||DEL ||49||13||24||37||38||11||2||11||13||6
|-
|2006-2007 ||Eisbären Berlin ||DEL ||41||9||19||28||34||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 ||Eisbären Berlin ||DEL || 55|| 20|| 33|| 53|| 67|| 14|| 4|| 3|| 7|| 14
|-
|2008-2009 ||Eisbären Berlin ||DEL || 41|| 7|| 29|| 36|| 46|| 9|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
|2009-2010 ||Eisbären Berlin ||DEL || 53|| 13|| 29|| 42|| 80|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2010-2011 ||Eisbären Berlin ||DEL || 50|| 13|| 23|| 36|| 47|| 12|| 5|| 13|| 18|| 4
|-
|2011-2012 ||Eisbären Berlin ||DEL || 23|| 3|| 8|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

|542||141||271||412||581||83||21||48||69||46

|204||53||96||149||147||27||5||17||22||16

|107||29||59||88||84||7||1||6||7||7

|54||7||10||17||16||5||0||0||0||0

Références 

Naissance en janvier 1974
Naissance à Kaufbeuren
Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du BSC Preussen
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du ESV Kaufbeuren
Attaquant de hockey sur glace